Galícia
Bóveda, municipi de la província de Lugo.
Bóveda, parròquia del municipi de Begonte, a la província de Lugo.
Bóveda, parròquia del municipi de Lugo, a la província de Lugo.
Bóveda, parròquia del municipi de Vilar de Barrio, a la província d'Ourense.
Bóveda de Amoeiro, parròquia del municipi d'Amoeiro, a la província d'Ourense.
Santalla de Bóveda de Mera, parròquia del municipi de Lugo, a la província de Lugo.
 Castella i Lleó
La Bóveda de Toro, municipi de la província de Zamora.
Bóveda del Río Almar, municipi de la província de Salamanca.
Bóveda de la Ribera, localitat del municipi de Medina de Pomar, a la província de Burgos.